Bohdan Lachert (1900–1987) – architekt
 Hanna Lachert (1927–2021) – architekt wnętrz, projektant mebli
 Piotr Lachert (1938–2018) – kompozytor, pianista, pedagog i poeta
 Wacław Lachert (1872–1951) – przedsiębiorca i filantrop